Mycosylva är ett släkte av svampar. Mycosylva ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Mycosylva